Cúter (del inglés cutter) hace referencia a varios artículos:

 Cúter, tipo de barco.
 Cúter, tipo de herramienta de corte.
 Cutter, movimiento de lucha libre profesional.